Kniajikha (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Kniajikha (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Kniajikha (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia